Parvomaj (Blagoevgrad) - dorp in Bulgarije
 Parvomaï - stad in Bulgarije